(« mince, frêle, délicat » en espagnol, du latin delicatus) peut désigner :

Patronyme

 Agustín Delgado (1974-), footballeur équatorien ;
 Agustín P. Delgado (1906-), réalisateur et scénariste mexicain ;
 Alberto Delgado Pérez (1976-), footballeur cubain ;
 Angelica Delgado (1990-), judokate américaine ;
 Carlos Delgado (1972-), joueur portoricain de baseball ;
 Carlos Delgado García (1955-), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 Carlos Cesar Maldonado Delgado, joueur de baseball panaméen ;
 César Delgado (1981-), footballeur argentin ;
 Chiquinquirá Delgado (1972-), actrice et mannequin vénézuélienne ;
 Clarence Thomas Delgado (1953-), cinéaste et scénariste sénégalais ;
 Cyro Delgado (1961-), nageur brésilien ;
 Erick Delgado (1982-), footballeur péruvien ;
 Erick Delgado (1982-), footballeur péruvien ;
 Faustino Delgado (1921-2004), footballeur péruvien ;
 Giselle Delgado (1988-), joueuse de squash chilienne ;
 Guillermo Delgado (1931-2014), footballeur péruvien ;
 Humberto Delgado (1906-1965), général et homme politique portugais ;
 Issac Delgado (1962-), chanteur cubain ;
 Javier Delgado (1975-), footballeur uruguayen ;
 Jorge Herrera Delgado est un homme politique mexicain ;
 José Delgado (1915-2011), neuro-physiologiste espagnol ;
 José Miguel Arroyo Delgado (1969-), dit Joselito, matador espagnol ;
 Luis Delgado (1979-), footballeur angolais ;
 Marcelo Delgado (1973-), footballeur argentin ;
 Mario Delgado Aparaín (1949-), écrivain uruguayen ;
 Michel Delgado (1956-), auteur, scénariste et réalisateur français ;
 Neuris Delgado Ramírez (1981- ), joueur d'échecs cubain puis paraguayen ;
 Paco Delgado ( - ), costumier espagnol ;
 Pedro Delgado (1960-), coureur cycliste espagnol ;
 Rafael Vicente Correa Delgado, (né en 1963), économiste et homme politique équatorien, président de l'Équateur ;
 
 Regino Delgado (1956-2016), footballeur cubain ;
 Yeison Delgado (1977-), coureur cycliste vénézuélien.

Personnages de fiction
 Elena Delgado, personnage fictif de la série FBI : Portés disparus, interprété par Roselyn Sánchez ;
 Marco Delgado, personnage fictif de l'Univers Marve ;
 Maricruz Delgado, personnage fictif du feuilleton télévisé Prison Break ;
 Rafael Delgado, personnage fictif du feuilleton télévisé Les Feux de l'amour.

Toponyme

 Cabo Delgado, province du Mozambique située au nord à la frontière avec la Tanzanie ;
 Delgado, ville du Salvador ;
 Delgado Chalbaud : mont frontalier entre Brésil et Venezuela où se trouvent les sources de l'Orénoque.

Astronomie
(23221) Delgado, astéroïde.

Voir aussi
The Delgados
Patronyme hispanique